Скотово́дство — доминирующая отрасль животноводства, специализирующаяся на разведении крупного рогатого скота для получения молока, говядины, кожевенного сырья, а также в качестве тягловой силы.

В зависимости от основной направленности деятельности скотоводческие хозяйства разделяются на молочные, мясо-молочные и мясные. В зависимости от типа хозяйствования различают кочевое скотоводство (наиболее древнее), полукочевое (или отгонное) и стойловое, преобладающее в наше время.

Скотоводство практикуется во всём мире и играет важную роль в экономике многих стран. В настоящее время по поголовью крупного рогатого скота лидируют Индия, Бразилия, США, Китай и Аргентина, а по производству молока — Индия, США, Китай, Германия и Бразилия.

Основные районы разведения молочных и молочно-мясных пород в России — лесная и лесостепная зоны. Кроме того, эти отрасли развиваются в пригородных районах, расположенных вблизи потребителей. Скотоводство мясного и мясо-молочного направления развито и на засушливых пастбищах степной зоны и полупустынь.

История развития 

Начало разведения крупного рогатого скота относится к неолиту, когда охота и собирательство постепенно замещаются скотоводством и земледелием (см. Неолитическая революция). Древнейшие следы скотоводства на данный момент обнаружены в регионе Плодородного полумесяца, а также в Иране (Ганджи-Даре).

Продолжительное время скотоводство заключалось в выгуле (выпасе) пастухами скота на пастбищах. В течение дня скот один раз останавливался на отдых (табор), как правило, у водоёма. В отдельных случаях в выпасе скота пастухи использовали собак.

В настоящее время в развитых странах широко используется стойловое содержание скота на животноводческих фермах.

Влияние на глобальное потепление 
Разведение КРС оказывает значительное влияние на глобальное потепление вследствие выработки в кишечнике животных около 10 % антропогенных парниковых газов: углекислого газа (CO2), метана (CH4), оксида азота(I) (N2O) и некоторых других. Для уменьшения выбросов предлагаются различные методы, применяемые пока лишь в экспериментах, а также сокращение поголовья, например, при снижении потребления их мяса (что пропагандируется разными организациями).

См. также 
 Козоводство
 Коневодство
 Овцеводство

Примечания

Литература 
 Костомахин Н. М. Скотоводство: Учебник. — 2-е изд., стер. — : Лань, 2009. — 432 с. — ISBN 978-5-8114-0712-5.
 Костомахин Н. М. Породы крупного рогатого скота. — : КолосС, 2011. — 119 с. — ISBN 978-5-9532-0749-2.

Ссылки 
 
 Породы крупного рогатого скота
 Основы животноводства и ветеринарии